Pseudoniem van Italiaans zanger Antonio Fiordispino 
 Stash, Belgische muziekgroep